Станислав Раполио́нис (Рапагела́нус; ; ; около 1485—13 мая 1545, Кёнигсберг) — деятель культуры и лютеранской церкви, педагог. Доктор теологии, профессор Кёнигсбергского университета. Автор теологических произведений и лекций на латыни.

Биография 
Родился около 1485 года недалеко от города Эйшишкес. Происходил из шляхетской семьи. Предполагается, что был некоторое время францисканцем в Вильне, но под влиянием Реформации оставил монашество. С 1528 года учился в Краковском университете, окончил его со степенью бакалавра.

Был одним из первых лютеран в Великом княжестве Литовском. С 1539 года преподавал в лютеранской школе Абрахама Кульвеца в Вильнюсе. С 1542 года на стипендию герцога Пруссии Альбрэхта учился в Виттенбергском университете, где в 1544 году получил степень доктора теологии. В том же году в качестве профессора начал преподавать теологию, а после также еврейский язык в Кёнигсбергском университете.

По инициативе Альбрехта начал перевод Библии на литовский язык. Перевод Ветхого завета был закончен, однако судьба рукописи неизвестна, вероятно, она была уничтожена противниками реформации. В «Христианских песнях» Мартина Мажвидаса (1570, 2 часть) изданы песнопения в переводе Раполиониса.

Умер 13 мая 1545 года в Кёнигсберге. Похоронен в Кёнигсбергском кафедральном соборе рядом с герцогской усыпальницей. На его надгробном камне сохранилась эпитафия, содержащая следующие слова: «Здесь лежит великий муж, гордость литовского народа» ().

Память 
В деревне Горностайишкес Эйшишкского староства Шальчининкского района в 1986 году в связи с 500-летием Рапалиониса был открыт памятник (скульптор Константинас Богданас, архитекторы Римантас Буйвидас и Юрас Балькявичюс). Памятник включён в Регистр культурных ценностей Литовской Республики (код 15579) как объект национального значения.
Имя Раполиониса с 1993 года носит гимназия в Эйшишкес с преподаванием на литовском и русском языках.

Примечания

Литература 
 Stanislovas Rapolionis / sudarė E. Ulčinaitė, J. Tumelis. — Vilnius: Mokslas, 1986. — 310 p.

Ссылки 
 

Деятели протестантизма
Религиозные деятели Великого княжества Литовского
Писатели Великого княжества Литовского
Персоналии по алфавиту
Основоположники национальной письменности и литературы
Родившиеся в Шальчининкском районе
Умершие в Кёнигсберге
Похороненные в Калининграде